S87 peut faire référence à :
 Écrasement de la jambe, d’après la classification internationale des maladies ;
 HMS Turbulent (S87), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres